Потурай — українське прізвище
 Потурай Олег Гнатович (1954–2015) — український письменник і журналіст.
 Потурай Сергій Омелянович (1936–2000) — володимир-волинський міський голова.

Українські прізвища